Academia de Atenas puede referirse a:

 La Academia Platónica, fundada por el filósofo griego Platón.
 La Moderna Academia de Atenas, fundada el 24 de marzo de 1926, funcionando desde entonces como la Academia Nacional de Grecia.